Municipalité métropolitaine en  Afrique du Sud
 Municipalité métropolitaine en  Turquie